Всеволод Дмитриевич Цинзерлинг (20 сентября 1891 Санкт-Петербург, Российская Империя — 16 февраля 1960 Ленинград, РСФСР, СССР) — советский учёный-патоморфолог, член-корреспондент АМН СССР (1946).

Биография 
Родился 20 сентября 1891 года в Санкт-Петербурге, в семье учителя математики.

В 1909 году поступил в Военно-медицинскую академию, в 1913 году был исключен оттуда за участие в студенческих волнениях. Работал в различных петроградских больницах. В 1917—1919 служил врачом в действующей армии. В 1917 году окончил медицинский факультет Юрьевского университета. Работал в ЛМИ и Институте экспериментальной медицины. В 1920—1930 ассистент кафедры патологической анатомии в Петроградском медицинском институте (1-й ЛМИ), с 1921 по 1937 год заведующий лабораторией отделения патологической анатомии Института экспериментальной медицины. С 1943 года руководитель кафедры патологической анатомии 1-го ЛМИ.

Главный патологоанатом Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны.

Умер 16 февраля 1960 года в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.

Его сын Александр тоже стал учёным-медиком.

Научная деятельность 
Автор около 60 научных работ по исследованию алиментарной дистрофии, атеросклероза, пневмонии. Изучил начальные стадии развития атеросклероза, установил закономерность локализации атеросклеротических поражений артерий и показал волнообразность течения атеросклероза. Изучая облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей о установил значение нервно—сосудистых расстройств в развитии атеросклероза. Особое значение уделял изучению патологической анатомии скарлатины, дизентерии при алиментарном истощении, фузоспирохетозных инфекций и острых пневмоний. Он установил особенности морфологического проявления пневмонии в зависимости от этимологии, были созданы новые представления о стадии крупозной пневмонии.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени,
 Орден Красной Звезды.

Библиография 
сочинения
 О начальных стадиях экспериментального холестерин—эстерового ожирения, Арх. биол. наук, т. 22, в. 1, с. 177, 1922,
 Патологическая анатомия и этимология атеросклероза на основании исследования детских аорт, Сб. научи. трудов в честь 50-летия науч.-врач., деятельн. А. А. Нечаева, с. 468, Пг., 1922,
 К учению о скарлатине, Сб., посвящён. 25-летию науч. деятельн. проф. Н. Н. Аничкова, с. 370, М.—Л., 1935,
 Сравнительно-морфологтческие исследования по патологии артерий, Арх. биол. наук, и. 38, в. 2, с. 469, 1935,
 Вопросы патологической анатомии пневмонии, под ред. Жданова Д. А., М.—Л., 1951 (авт. ряда ст.),
 Пневмонии Л., 1958 (авт. ряда ст. и ред.),
 Ангионевроз конечностей (так называемый «облитери-рующий эндартериит») и место его среди других болезней сосудистой системы, Труды Ленингр. сан.-гиг. мед. ин-та, т. 48, с. 79, М.—Л., 1959 (совм. с Рахмановой Л. А.),
 Патологическая анатомия острых пневмоний различной этиологии, Л., 1963 (совм. с Цинзерлингом А. В.).

Литература 
 Цинзерлинг В. Д. Некоторые вопросы патогенеза крупозной пневмонии в свете новых морфологических исследований // Клин. мед. — 1939—№ 9—10. — С. 3—12
 Цинзерлинг В. Д. Патология истощения в 1941—1942 гг. // Труды Второй терапевтической конференции 9-го распределительного эвакопункта. — Л., 1943.
 Цинзерлинг В. Д. Патологическая анатомия Аничков Н. Н., Цинзерлинг В. Д. Современное состояние проблемы атеросклероза. // Атеросклероз. М., Мед. 1953.
 Цинзерлинг В. Д. Цинзерлинг В. Д. Патологическая анатомия пневмоний различной этиологии. — Л., 1963.
 Аничков Н. Н., Захарьевская М. А., Фадеева В. Н. Всеволод Дмитриевич Цинзерлинг, Арх. патол., т. 22, № 6, с. 93, 1960.

Примечания 

Патологоанатомы XX века
Патологоанатомы XIX века
Патоморфологи СССР
Медики Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище